Олег Михайлович Кулешов (род. 15 апреля 1974, Омск, СССР) — советский и российский гандболист; тренер.

Биография 
В 1996 году он был членом сборной России, который занял пятое место в олимпийском турнире. Он играл все шесть матчей и забил 23 гола.

Выиграл бронзовую медаль в сборной России в Олимпийском турнире 2004 года. Он снова играл все восемь матчей и забил двенадцать голов. 

Так же в составе сборной России становился чемпионом мира (1997), чемпионом (1996) и вице-чемпион (2000) Европы.

На клубном уровне выявлялся победителем гандбольной Лиги чемпионов (сезон-2001/02).  

С 2012 по 2015 год — главный тренер мужской сборной России по гандболу.

С 2016 года является тренером команды третьего дивизиона Германии.

С 2018 по 2019 — главный тренер гандбольного клуба СКИФ (Краснодар).

С сентября 2019 назначен главным тренером клуба «Спартак» (Москва), который позже был переименован в ЦСКА. Покинули свой пост в октябре 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЕГФ
 

Гандболисты СССР
Гандболисты России
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу
Чемпионы Германии по гандболу
Игроки ГК «Каустик»
Игроки ГК «Магдебург»
Игроки ГК «Гуммерсбах»
Гандбольные тренеры
Гандбольные тренеры России
Тренеры ГК СКИФ
Тренеры ГК ЦСКА Москва
Тренеры ГК «Динамо-Синара»